Асис може да се отнася за:
 Лоривал Асис (р. 1984), бразилски футболист
 Машаду ди Асис (1839 – 1908), бразилски писател
 Асис, община в Бразилия